rektifikacija (kemija)
rektifikacija (matematika)
rektifikacija slike